Tadej Nabergoj, slovenski hokejist, * 24. januar 1983, Ljubljana.

Nabergoj je v slovenski ligi igral za kluba  HK Tivoli in HK Alfa, za slovensko mladinsko reprezentanco pa na Svetovnem prvenstvu U18 D2.

Pregled kariere

|-
| MARC Interieri
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 19
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 01
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +2
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MARC Interieri
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 18
| 10
| 10
| 20
|
| 30
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 31
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 23
| 7
| 9
| 16
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 1
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 43
| 12
| 7
| 19
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Interliga B
| 06/07
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 12
| 3
| 1
| 4
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 135
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 202
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 39
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HK Alfa
Slovenski inline hokejisti
Ljubljanski športniki